Sergei Krylow (russ. Сергей Крылов) ist der Name folgender Personen:

*Sergei Alexandrowitsch Krylow (* 1970), russischer Violinist
Sergei Borissowitsch Krylow (1888–1958), russischer Jurist und Diplomat
Sergei Borissowitsch Krylow (1949) (* 1949), russischer Diplomat
Sergei Nikolajewitsch Krylow (* 1948), russischer Schachspieler
Sergei Wassiljewitsch Krylow (1931–1997), russischer Geophysiker